Xinfang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinfang (socken i Kina, Guizhou), 
 Xinfang (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar